Amerikai Egyesült Államok
Boden (Illinois)
Boden (Ohio)
 Németország
Boden (Westerwald)
 Svédország
Boden (Svédország)